Glavnica Donja je naselje u sastavu Grada Zagreba. Nalazi se u gradskoj četvrti Sesvete.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 657 stanovnika te 181 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 544 stanovnika.

Izvori
 Statistički ljetopis Zagreba 2007. 

Naselja u Gradu Zagrebu
Sesvete